Quión puede referirse a:

 Quión (España), parroquia española del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Quión (filósofo), filósofo nacido en Heraclia que fue discípulo de Platón.